«King’s Dead» — сингл американских рэперов Jay Rock, Кендрика Ламара, Фьючера и английского певца Джеймса Блейка из саундтрека супергеройского фильма Marvel Studios Чёрная пантера и третьего студийного альбома Jay Rock Redemption.

Песня была выпущена на лейблах Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment и Interscope Records 11 января 2018 года. Песня является первым синглом Jay Rock в чарте Billboard Hot 100. Песня наряду с треком «Bubblin» от Андерсона Пака победила в номинации «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение и была номинирована на лучшую рэп-песню во время 61-ой церемонии «Грэмми».

Отзывы 
Бриана Янгер из Pitchfork позитивно отозвалась о песне, назвав её «весёлой».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выпущено на YouTube-канале Jay Rock 15 февраля 2018 года. Оно было срежиссировано Dave Free и Джеком Бегертом.

Ремиксы 
8 марта 2018 года американские рэперы Joey Badass и XXXTentacion выпустили ремикс на песню.

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

История выпуска

Примечания

Комментарии 
  неуказанный сопродюсер

Источники

Ссылки 
 
 

Музыкальные мемы
Песни Кендрика Ламара
Песни Фьючера
Синглы серии фильмов о Чёрной пантере (Marvel Comics)